Simbionte – organismo che ha un'interazione biologica piuttosto intima, di lungo termine, con uno o più organismi 
 Simbionte – razza immaginaria di amorfi parassiti extraterrestri che compaiono nell'Universo Marvel
 Simbionte – album di Federico De Caroli del 2002
 Simbionte – romanzo di Claudio Vastano del 2017 vincitore del Premio Urania 2017